Conseil général peut désigner plusieurs institutions :
 Conseil général, en Andorre ;
 Conseil général, en France, l'ancienne dénomination du conseil départemental, et à certaines époques celle du conseil colonial ;
 Conseil général des jeunes, l'ancienne dénomination du Conseil départemental des jeunes, une assemblée de jeunes gérée par un conseil départemental, et qui fonctionne sur le même modèle ;
 Conseil général, le pouvoir législatif de certaines communes en Suisse ;
 Conseil général d'Aran, Conselh Generau en aranais et Consell General en catalan, l'institution de gouvernement du Val d'Aran en Catalogne ;
 Grand Conseil général, à Saint-Marin.